Домогаров:
 Домогаров, Александр Юрьевич (род. 1963) — советский и российский актёр, телеведущий, певец.
 Домогаров, Юрий Львович (1915—1991) — актёр, театральный деятель.